Perotrochus adansonianus är en snäckart som först beskrevs av Joseph Charles Hippolyte Crosse och P. Fischer 1861.  Perotrochus adansonianus ingår i släktet Perotrochus och familjen Pleurotomariidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
adansonianus